Coulanges est un nom propre qui désigne des lieux d'habitation mais aussi un patronyme porté par des familles distinctes ou encore un toponyme.

Lieux d'habitation 
 Hôtel Coulanges, bâti en 1607 place Royale (actuelle place des Vosges), à Paris.  Sévigné y est née.
 Hôtel de Coulanges, bâti entre 1627 et 1634, rue des Francs-Bourgeois, à Paris.  Sévigné y a vécu.

Patronyme 
 Famille de Coulanges, famille subsistante de la noblesse française :
 Christophe de Coulanges, dit le « Bien Bon » (1607-1687), abbé commendataire de l'abbaye de Livry, oncle de  Sévigné ;
 Philippe-Emmanuel Coulanges (1633-1716), « chansonnier » (auteur de chansons) français, cousin de  Sévigné ;
 Marie-Angélique de Coulanges (1641-1723), épistolière française, épouse de Philippe-Emmanuel ;
 Famille Fustel de Coulanges :
 Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), historien français.
 Famille d'Aleyrac-Contaud de Coulanges, famille subsistante de l'ancienne bourgeoisie française.
 Amos Coulanges, musicien haïtien

Toponyme 
 Coulanges, commune française de l’Allier
 Coulanges, ancienne commune de Loir-et-Cher intégrée à la commune nouvelle de Valloire-sur-Cisse

Nom composé 
 Coulanges-la-Vineuse, commune française de l’Yonne
 Coulanges-lès-Nevers, commune française de la Nièvre
 Coulanges-sur-Yonne, commune française de l’Yonne

Autres 
 Bourgogne Coulanges-la-Vineuse (AOC)
 Lycée Fustel-de-Coulanges de Strasbourg
 Lycée français Fustel-de-Coulanges (Yaoundé)

Voir aussi 
 Coulangé

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France